Chan Hao-ching e Anabel Medina Garrigues erano le detentrici del titolo, ma Chan ha deciso di non partecipare, mentre Medina Garrigues ha deciso di partecipare al concomitante torneo di Strasburgo.

In finale Kiki Bertens e Johanna Larsson hanno sconfitto Shūko Aoyama e Renata Voráčová con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (campionesse)
  Oksana Kalašnikova /  Tatjana Maria (quarti di finale)

 Raluca Olaru /  Stephanie Vogt (primo turno)
 Vera Duševina /  Anastasija Rodionova (primo turno)

Wildcard 

  Katharina Hobgarski /  Carina Witthöft (primo turno)

 Sandra Klemenschits /  Antonia Lottner (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nürnberger Versicherungscup 2016
WTA Tour 2016